Viento Fresco, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Viento Fresco : l'une des quatre divisions territoriales et l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Cedeño dans l'État de Monagas ;
 Viento Fresco : capitale de la paroisse civile de Viento Fresco de la municipalité de Cedeño dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme